Týnec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Týnec nad Labem
 Týnec nad Sázavou
 Týnec (okres Klatovy)
 Týnec (okres Břeclav)
 Hrochův Týnec (okres Chrudim)
 Panenský Týnec (okres Louny)
 Velký Týnec (okres Olomouc)